Зарічанська сільська громада — скорочена назва деяких адміністративно-територіальних одиниць в Україні. Повна назва — Зарічанська сільська територіальна громада.

Вікіпедія має статті про такі з них:
 Зарічанська сільська громада — колишня територіальна громада у Волинській області
 Зарічанська сільська громада — територіальна громада у Закарпатській області